Анна Окса (), справжнє ім'я Іліріана Ходжи () Барі 28 квітня 1961 — відома італійська співачка албанського походження.

Дебютувала у 1978 році з альбомом Oxanna синглом Un'emozione da poco (Дешеве почуття), одна з найвідоміших пісень її репертуару, поряд з нею згадуються È tutto un attimo (То є все мить), Donna con te (Жінка з тобою), Senza pietà (Безжалісно) та Ti lascerò (Тобі дозволю).

За свою кар'єру опублікувала 23 альбоми, серед яких 19 студійних, 1 концертний та 3 збірки. Співпрацювала з такими артистами як Фаусто Леалі (Fausto Leali), Івано Фоссаті (Ivano Fossati) та Роберто Веккйоні (Roberto Vecchioni). 
Чотирнадцять разів брала участь у Фестивалі Санремо, двічі ставала переможницею: у 1989 році з Ti lascerò, у дуеті з Фаусто Леалі (Fausto Leali), та у 1999 році як солістка з Senza pietà.

Паралельно з кар'єрою співачки, принагідно з'являється як телеведуча, презентуючи естрадну програму суботнього вечора RAI Fantastico, Festival di Sanremo 1994 та деякі інші телепередачі.

Участь в пісенних конкурсах

Фестиваль у Санремо

Фестивальбар 
 1978: Fatelo con me (відкриття року)
 1983: Senza di me (What about me)
 1984: Eclissi totale
 1985: Parlami
 1986: L'ultima città
 1989: Tutti i brividi del mondo
 1992: Mezzo angolo di cielo
 1993: Prendila così
 1996: Spot
 1999: Camminando camminando (з Chayanne)
 2001: Un'emozione da poco
 2003: Il muro

Інші пісенні конкурси 
 1982 - Mostra Internazionale di Venezia (Венеційський Міжнародний Конкурс): Fammi ridere un po 1982 - Castrocaro: Fammi ridere un po''' (гість)
 1982 - Premiatissima: Fammi ridere un po
 1983 - Azzurro: Hi-Fi 1984 - Azzurro: Eclissi totale (1º місце)
 1988 - Vota la Voce: L'uomo che gioca 1989 - Vota la Voce: Tutti i brividi del mondo 1989 - Конкурс Євробачення Song : Avrei voluto (з Фаусто Леалі - 9º місце)
 2009 - Musica dei Cieli (Музика Небес): В священних одежах,, госпелі фолк. Виконує композиції Пітера Ґебріела та Dulce Pontes разом з Coro Senza Tempo.
 2009 - Amiche per l'Abruzzo: Processo a me stessa, Ti lascerò та Imagine 2010 - Gaber Festival: Lo Shampoo, La caccia, La razza in estinzione, Donna con te, Ti lascerò Дискографія 
 Альбоми 
 1978 - Oxanna (RCA Italiana)
 1979 - Anna Oxa (RCA Italiana)
 1980 - Controllo totale (RCA Italiana)
 1983 - Per sognare, per cantare, per ballare (CBS)
 1984 - La mia corsa (CBS)
 1985 - Oxa (CBS)
 1986 - È tutto un attimo (CBS)
 1988 - Pensami per te (CBS)
 1989 - Tutti i brividi del mondo (CBS)
 1992 - Di questa vita (Columbia)
 1993 - Cantautori (album di cover) (Columbia)
 1993 - Do di petto (album di remake) (Columbia)
 1994 - Cantautori 2 (альбом кавер) (Columbia)
 1996 - Anna non si lascia (Columbia)
 1999 - Senza pietà (Sony BMG)
 2001 - L'eterno movimento (Sony BMG)
 2003 - Ho un sogno (Sony BMG)
 2006 - La musica è niente se tu non hai vissuto (EMI)
 2010 - Proxima Збірки 
 1988 - Fantastica Oxa (CBS)
 1997 - Storie - I miei più grandi successi (Columbia)
 2001 - Collezione (Sony BMG)

 Концертні 
 1990 - Oxa - Live con i New Trolls (CBS)

 Сингли 
 1978 - Un'emozione da poco / Questa è vita (RCA Italiana)
 1978 - Fatelo con me / Pelle di serpente (RCA Italiana)
 1979 - Il pagliaccio azzurro / La sonnambula (RCA Italiana)
 1980 - Controllo totale / Metropolitana (RCA Italiana)
 1981 - Toledo / Proprio tu (RCA Italiana)
 1982 - Io no / Cammina (CBS)
 1982 - Fammi ridere un po' / Ed Anna pensò (CBS)
 1983 - Senza di me / Hi-Fi (CBS)
 1984 - Non scendo / Primo amore come stai (CBS)
 1984 - Eclissi totale / Tornerai (CBS)
 1985 - A lei / Piccola piccola fantasia (CBS)
 1985 - Parlami / Piccola piccola fantasia (CBS)
 1986 - È tutto un attimo / Tenera immagine (CBS)
 1988 - Quando nasce un amore / Estensione (CBS)
 1989 - Ti lascerò (con Fausto Leali) (CBS)
 1989 - Avrei voluto (з Fausto Leali) (CBS)
 1990 - Donna con te (CBS)
 1992 - Mezzo angolo di cielo (Columbia)
 1996 - Spot (Columbia)
 1997 - Storie (Columbia)
 1999 - Come dirsi ciao (Sony BMG)
 1999 - Senza pietà (Sony BMG)
 1999 - Camminando camminando (зChayanne) (Sony BMG)
 2001 - L'eterno movimento (Sony BMG)
 2001 - Un'emozione da poco (versione 2001) (Sony BMG)
 2001 - Io sarò con te (Sony BMG)
 2001 - La mia panchina e il New York Times (Sony BMG)
 2003 - Cambierò (Sony BMG)
 2003 - Il muro(Sony BMG)
 2004 - In trattoria (з Фабіо Конкато) (Sony BMG)
 2006 - Processo a me stessa (EMI)
 2010 - Tutto l'amore intorno (з Ivano Fossati)
 2010 - Scarpe con suolo al vento 2011 - La mia anima d'uomo Сингли у хіт-парадах  

 Позиція найкращий альбом (Posizione massima album) 

 Дуети 
 З Fabio Concato: In trattoria З Lucio Dalla: Tea Party З Rino Gaetano, Lucio Dalla, Nino Buonocore, Ivan Cattaneo, Марією Монті, Giovanni Tommaso, Jenny Sorrenti: Confusione: gran confusione ovvero il processo З Джорджо Ґабером: Si può З Rino Gaetano: Il leone e la gallina, Ad esempio a me piace il sud, Quando il blues arrivò da me З Banco del Mutuo Soccorso: When We Touch Our Eyes З Ron: La promessa З Fausto Leali: Avrei voluto, Ti lascerò З Fausto Leali та Franco Fasano: Da fratello a fratello З Chayanne: Caminando caminando з New Trolls: Oxa - Live con i New Trolls З Ivano Fossati: Tutto l'amore intorno''

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Італійські музиканти
Італійські співачки
Уродженці Барі
Представники Італії на Євробаченні
Виконавці італійською мовою
Переможці фестивалю італійської пісні Сан-Ремо
Музиканти Columbia Records